H0 ou H00 peut faire référence à :

 Constante de Hubble, en cosmologie, le 0 étant alors un indice (H) ;
 H0, l'habilitation électrique d'un non électricien en haute tension, selon NF C18-510 ;
 , symbole international de l'hypothèse nulle, en statistiques ;
 Échelle H0, en modélisme ferroviaire ;
 HMS Comet (H00), un destroyer de la Royal Navy ;
 Orgelet et le chalazion (H00), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres